Мортън може да се отнася за:
 Мортън, град в щата Вашингтон, САЩ

 Окръзи в САЩ
 Мортън (окръг, Канзас)
 Мортън (окръг, Северна Дакота)